Ласхедар (гора)
 Ласхедар (ледник)
 Ласхедар (перевал)